Oxiá kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Oxyá (ort), Thessalien, Nomós Kardhítsas, 
 Oxyá (berg), Thessalien, 

Robotskapade Greklandförgreningar